Пять кораблей Королевского флота назывались HMS Dublin, в честь ирландского города Дублина:

 HMS Dublin — 10-пушечная яхта; спущена на воду в 1707; разобрана в 1752.
 HMS Dublin планировался как 10-пушечная яхта; переименован в HMS Dorset в 1753, до спуска на воду; продан в 1815.
 HMS Dublin — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; головной корабль типа Dublin; спущен на воду в 1757; разобран в 1784.
 HMS Dublin — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1812; срезан до 50-пушечного в 1826; переведен на рейдовую службу в 1845; продан на слом в 1885.
 HMS Dublin — лёгкий крейсер типа Chatham; спущен на воду в 1912; продан на слом в 1926.